Борисково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Пригородного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пригородный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 19 км, до центра муниципального образования Литеги — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Ершово, Васютино, Слобода, Литега.

По переписи 2002 года население — 17 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)